Hemithea (griechisch ) bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie:
 Hemithea (Schwester der Parthenos), Heilgöttin in Kastabos, von Apollon vergöttlicht
 Hemithea (Schwester des Tennes), wird von Achilles verfolgt und von der Erde verschluckt

 Hemithea (Gattung), eine Gattung der Spanner (Geometridae)